Азим Ягодкин (род. , Алматы, Казахстан) — казахстанский профессиональный баскетболист. Играет на позиции защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Каспий».

Карьера 
Воспитанник алматинского баскетбола. В 2010 году Ягодкин перешёл из алматинского ЦСКА в «Каспий», где играет по сей день.

Достижения 
  Бронзовый призёр Казахстана: 2011/2012, 2012/13, 2013/14, 2014/2015, 2016/17
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана: 2012, 2013, 2017
  Чемпион Высшей лиги Казахстана: 2009/2010
 Лучший защитник чемпионата Казахстана 2015/2016
 Лучший атакующий защитник чемпионата Казахстана 2016/2017

Статистика

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com
 Статистика игрока на сайте scoresway.com

Баскетболисты Казахстана
Игроки БК «Каспий»
Игроки БК ЦСКА Алма-Ата